Santa Maria Maggiore puede referirse a:

Religión 
 Nombre en italiano de la advocación mariana Santa María la Mayor;

Edificios 
 La Basílica de Santa María la Mayor — en idioma italiano, Basilica di Santa Maria Maggiore, una basílica católica en Roma;

Divisiones administrativas 
 Santa Maria Maggiore, localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte;
 Santa Maria Capua Vetere, antes conocida como Santa Maria Maggiore, ciudad y un municipio italiano de 33.713 habitantes de la provincia de Caserta, parte de la región de Campania (Italia meridional);